Група C на Евро 2012 започва на 10 юни 2012 и завършва на 18 юни 2012. Групата се състои от , ,  и . Испания и Италия продължават във фазата на четвъртфиналите, докато Хърватия и Република Ирландия са елиминирани от турнира.

Испания – Италия

Република Ирландия – Хърватия

Италия – Хърватия

Испания – Република Ирландия

Хърватия – Испания

Италия – Република Ирландия

Източници 
1 кръг
 Испания и Италия стартираха с отличен футбол, „адзурите“ изненадаха шампионите 
 Хърватия удари храбрите ирландци с най-силното им оръжие 
2 кръг
 Италия пак показа футбол, но остана без победа 
 Властелинът се завърна: Испания громи, Торес бележи 
3 кръг
 Италия ликува! „Адзурите“ надвиха Ейре и са на четвъртфинал 
 Да живее доблестта! Испания оцеля на магия

Външни препратки 
 Евро 2012 група C

Европейско първенство по футбол 2012